Арнаудов е разпространено българско фамилно име. Етимологията му произхожда от турското название на албанците - арнаути. В България така са наричани често албански емигранти или българи, преселници от граничещите с албанските земи части на Западна Македония.

Личности с такова родово име 
 Васил Арнаудов (1933 – 1991), български диригент;
 Георги Арнаудов, няколко души с това име;
 Димитър Арнаудов, няколко души с това име;
 Кирко Арнаудов от костурското село Яновени, основател на сопотския род Вазови;
 Михаил Арнаудов (1878 - 1978), виден български учен, академик, чийто баща Петър Арнаудов е от Тетово.
 Христо Арнаудов (1916 – 1944), летец-изтребител

Български фамилни имена